Аллсвенскан 1954/55 — 31-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1954/55 року розпочався 1 серпня 1954 року й завершився 10 червня 1955 року.

Чемпіоном Швеції став клуб ІФ «Юргорден» (Стокгольм).

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Глядачі 
Найбільшу кількість глядачів зібрали наступні матчі:

 40 458: AIK – Юргорден 0:1, 12 серпня 1954
 39 696: Юргорден – AIK 0:2, 26 травня 1955
 31 897: ІФК Гетеборг – ГАІС 1:1, 27 травня 1955
 30 095: Гаммарбю – AIK 1:3, 4 серпня 1954

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція